В спи́ске объе́ктов Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Ко́ста-Ри́ке значатся 4 наименования (на 2014 год), это составляет  от общего числа ( на  год).

1 объект включён в список по культурным критериям, 3 объекта — по природным. Резерваты Таламанка-Рейндж и Ла-Амистад признаны природными феноменами или пространствами исключительной природной красоты и эстетической важности (критерий vii).

Кроме этого, по состоянию на 2014 год, 1 объект на территории государства находится в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия по природным критериям.

Коста-Рика ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 23 августа 1977 года. Первый объект на территории Коста-Рики был занесён в список в 1983 году на 7-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
Объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия. Если объекты добавлены одновременно, то есть на одной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, то объекты располагаются по номерам.

Предварительный список

Примечания

Ссылки 

 Costa Rica — UNESCO World Heritage Centre 

Коста-Рика
Достопримечательности Коста-Рики